Il tabellone singolare del Manaus Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Luis Herrera (tds n. 4). In finale ha sconfitto Jaime Oncins (tds n. 3) con il punteggio di 6-2, 7-5.

Teste di serie

  Cássio Motta (quarti di finale)
  Pedro Rebolledo (secondo turno)
  Jaime Oncins (finale
  Luis Herrera (campione)

  Daniel Orsanic (primo turno)
  José Daher (quarti di finale)
  Danny Sapsford (primo turno)
  Mark Petchey (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Manaus Challenger 1990